Історичний факультет (ЗНУ) — це факультет в структурі Запорізького національного університету.

Історія факультету 
Історія факультету починається зі створення у 1930 році кафедри історичних наук у складі Запорізького інституту народної освіти (попередника ЗНУ). У 1933 році, коли ВНЗ отримав нову назву — Запорізький державний педагогічний інститут — в ньому було створено історичний факультет з історичним та економічним відділеннями.

Історичний факультет у структурі педінституту був недовго: у 1936 році його переведено до Одеси. На декілька десятиліть Запорізький край втратив можливість готувати власні кадри істориків.

Вимушена перерва закінчилася у 1971 році, коли у структурі Запорізького педагогічного інституту знову з'являється історичний факультет. Новий підрозділ був зорієнтований на підготовку вчителів історії та суспільствознавства для загальних освітніх навчальних закладів, а з 1982 року — вчителів історії, суспільствознавства і радянського права. Навчання на факультеті спочатку тривало чотири роки, а потім — п'ять років.

У 1975 році історичний факультет випустив перших дипломованих вчителів історії та суспільствознавства. Більшість з них поїхала вчителювати у сільські школи Запорізької області і за її межі. Проте деякі випускники були рекомендовані для роботи у партійно-господарському секторі, у профспілкових організаціях, в органах безпеки та внутрішніх справ.

Нову сторінку в історії вищої історичної освіти в Запорізькому регіоні відкрив 1985 рік, коли на базі Запорізького державного педагогічного інституту був утворений класичний університет. Науково-педагогічний потенціал історичного факультету був настільки потужним та кваліфікованим, що він дав життя ще двом новим факультетам університету — юридичному (виділився зі складу факультету у 1991 році) і факультету соціології та управління (виділився у 2001 році).

Напрями підготовки 
На історичному факультеті здійснюється підготовка за такими напрямами, як «Історія» (галузь знань «Гуманітарні науки») та «Країнознавство» (галузь знань «Міжнародні відносини»). Підготовка фахівців з кожного напряму забезпечується за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста і магістра.

Галузь знань «Гуманітарні науки»

Напрям підготовки «Історія» 
Фахівці у галузі історії можуть:
 Стати фахівцями з вітчизняної історії та історії зарубіжних країн, політичних партій і рухів, культур і цивілізацій;
 Стати викладачами вищих навчальних закладів, вчителями, співробітниками наукових установ, музеїв, архівів;
 Стати директорами шкіл, керівниками районних та міських відділів народної освіти;
 Зробити кар'єру в органах державної влади й управління;
 Успішно працювати у засобах масової інформації, туристичних фірмах.

Випускники, які навчалися за спеціальністю «Історія» отримують кваліфікацію «Історик. Викладач історії», випускники, які навчалися за професійним спрямуванням «Архівознавство» — «Історик. Архівознавець. Викладач історії».

Галузь знань «Міжнародні відносини»

Напрям підготовки «Країнознавство» 
Фахівці у галузі міжнародних відносин можуть:
 Стати фахівцями у відділах зовнішніх зв'язків при держадміністраціях усіх рівнів;
 Стати фахівцями-аналітиками із зовнішньополітичних питань країн, регіонів, на підприємствах, які працюють із закордонними партнерами;
 Зробити кар'єру в органах державної влади й управління;
 Працювати помічниками політичних оглядачів у засобах масової інформації;
 Зробити кар'єру дипломатичних агентів, стати працівниками на митницях, у туристичних фірмах.

Студенти напряму підготовки «Країнознавство» одержують кваліфікацію «Магістр / Бакалавр. Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Історичний факультет активно співпрацює із зарубіжними науковими установами: Блаффтонським університетом (США), Університетом Фресно Пасифік (США), Університетом Торонто (Канада), Інститутом українознавства ім. Ковальських (Канада), Гамбурзьким університетом (Німеччина), Європейським Інститутом ім. Г. Еккерта (Німеччина), Варшавським університетом (Польща), Ягеллонським університетом (Польща), Софійським університетом Святого Климента Охридського (Болгарія), Люблянським університетом (Словенія). Студенти факультету мають можливість проходити практику в МЗС України та у державних структурах, пов'язаних із зовнішньою діяльністю, а також брати участь у міжнародних наукових та навчальних програмах академічного обміну на базі провідних освітніх центрів Європи та Америки.

Специфіка історичного факультету полягає у тому, що його випускники виявляються готовими до роботи у найрізноманітніших сферах життя. Серед випускників-істориків є військові, дипломати, бізнесмени, працівники державних архівів, журналісти, державні службовці і професійні політики.

Структура

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин 
 Створена в 1975 році. З 2006 року кафедра змінила назву — «Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин».

 Завідувачка — кандидат історичних наук, доцент Маклюк Ольга Миколаївна.

 На кафедрі працюють професори М. О. Фролов, Л. О. Нестеренко, О. Р. Давлєтов, доценти С. І. Андрух, С. В. Білоножко, О. М. Маклюк, О. М. Казакова, М. В. Єльников, Р. Б. Шиханов, А. В. Омельченко, С. С. Черкасов, асистенти О. В. Ю. С. Самойленко.

 Кафедра забезпечує проведення навчальної роботи з дисциплін всесвітньої історії (від первісної історії до історії новітнього часу зарубіжних країн Європи, Азії, Америки, Африки) та країнознавства. З 1985/1986 н.р. на ній відкрито спеціалізацію з всесвітньої історії, а з 1995 р. розпочався випуск за спеціальністю «всесвітня історія». З відкриттям нового напряму підготовки «Країнознавство» (галузь знань «Міжнародні відносини») кафедра стала випускаючою також і за однойменною спеціальністю «Країнознавство».

 Викладачі кафедри читають спецкурси «Історія міжнародних відносин», «Історія суспільно-політичної думки», «Історичні портрети політичних та державних діячів зарубіжних країн», «Інформаційні технології в історичних дослідженнях», «Політичні системи зарубіжних країн», «Демографічна і соціальна структура населення країн регіону», «Внутрішньополітичний розвиток країн світу» тощо.

 Ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 07.00.02 «всесвітня історія».

Кафедра історії України 
 Створена в 1990 р.

 Завідувач — доктор історичних наук, професор Сергій Романович Лях.

 Сьогодні на кафедрі працюють професори С. Р. Лях, Г. Ф. Турченко, О. М. Ігнатуша, доценти Г. М. Тощев, І. М. Кривко, С. О. Терно, І. М. Шугальова, Т. Г. Савчук, старший лаборант Н. А. Бєлік.

 Кафедра забезпечує проведення навчальної роботи в галузі історії України (з найдавніших часів до 1917 р.), археології, історичної географії, методики викладання історії, основ фахової педагогічної майстерності; організовує і керує проведенням археологічної та педагогічної практики.

 З 1991/1992 навчального року на кафедрі відкрита спеціалізація з історії України. Читаються спецкурси: «Історіографія давньої та нової історії України», «Зарубіжна історіографія історії України», «Методологія історичної науки», «Кількісні методи в історичних дослідженнях», «Південноукраїнський регіон у контексті формування української модерної нації (ХІХ — перша чверть ХХ ст.)», «Інтернет для істориків», «Гендерний дискурс в історії України», «Історія ментальностей України» тощо.
 
 На кафедрі проводиться підготовка аспірантів за спеціальністю 07.00.01 «Історія України».

Кафедра новітньої історії України 
 Кафедра утворена в 1990 р.

 Очолює кафедру доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Турченко Федір Григорович.

 Сьогодні на кафедрі працюють кандидати історичних наук, доценти: Гвоздик Василь Степанович, Грушева Тетяна Вікторівна, Винарчук Тетяна Валеріївна, кандидат історичних наук, старший викладач Щур Юрій Ігорович, доктор історичних наук, професор Каганов Юрій Олегович, старший лаборант Ольга Сахно.

 Кафедра забезпечує викладання основних курсів для студентів історичного факультету: «Історія України (з 1917 р.)», «Історія СРСР», «Історія української та зарубіжної культури», «Музеєзнавство», «Актуальні проблеми історії України», «Сучасна історіографія історії України», «Історія конституціоналізму України», «Компаративний аналіз політичних систем світу», «Сучасні інформаційні системи і технології», «Зовнішня політика України».

 Співробітниками кафедри здійснюється викладання дисциплін «Історія України» та «Історія української культури» на низці факультетів ЗНУ.

 Викладачами кафедри розроблено і викладаються спецкурси з актуальних питань історії України, серед них: «Суспільно-політичний рух в Україні» (XIX — поч. XXI ст.), «Формування української нації: історія та історіографія», «Комп'ютерна обробка текстів з історії», «Історія освіти і науки в Україні у ХХ — на поч. XXI ст.», «Етноконфесійні відносини в Україні», «Семіотика радянського суспільства», «Політична арена сучасної України», «Історія міжнародних зв'язків України XX — поч. XXI ст.», «Економічна історія України XX — поч. XXI ст.», «Україна в загальноєвропейському процесі», «Історія Олександрівська», «Запорізьке Придніпров'я (др. пол. XX — поч. XXI ст.)». Кафедра забезпечує проведення музейно-архівної практики та практики з ЕОМ.

 На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів, докторантів, здобувачів.

Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін 
 Створена 2 липня 1992 р.

 Завідувач — доктор історичних наук, професор Володимир Іванович Мільчев.

 Сьогодні на кафедрі працюють професори В. І. Мільчев, Г. М. Васильчук, доценти Ю. П. Князьков, Ю. І. Головко, С. М. Білівненко, І. В. Савченко, Р. Л. Молдавський, Ю. О. Іріоглу, старший лаборант О. Л. Майборода.

 Її історія почалася зі створення кафедри історичного краєзнавства та спеціальних історичних дисциплін (існувала з 2 липня 1992 р. до 29 грудня 1999 р. під керівництвом завідувача — доктора історичних наук, професора Анатолія Івановича Карагодіна).

 З 29 грудня 1999 р. відбулася заміна назви кафедри — «Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін», яку з того часу по 2010 рік очолював доктор історичних наук, професор Анатолій Васильович Бойко.

 З січня 2011 року виконуючим обов'язки завідувача кафедри джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін став доцент, кандидат історичних наук В. І. Мільчев, який очолює кафедру й сьогодні.

 З 1 вересня 2001 р. відкрилася нова проліцензована спеціальність «Архівознавство». Кафедра продовжує забезпечувати курс історії народів Росії, спеціальні історичні дисципліни. Викладачі кафедри розробили комплекс спецкурсів з історіографії та джерелознавства.

 Ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 07.00.06 «історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни».

Декани історичного факультету 

У різні роки деканами факультету працювали Микола Степанович Руденко (1971—1974, 1976—1979), Василь Григорович Роїк (1974—1976), Ілля Михайлович Бірюльов (1979—1982, 1984—1987), Семен Федотович Орлянський (1982—1983), Володимир Максимович Лебедєв (1987—1989), Юрій Євгенович Івонін (1989—1991), Федір Григорович Турченко (1991—2005), Ірина Миколаївна Кривко (2005—2006), Віктор Григорович Ткаченко (2006—2014), Ірина Миколаївна Кривко (2014).

З квітня 2014 р. історичний факультет очолює доктор історичних наук, професор Володимир Іванович Мільчев.

Посилання 
Офіційний сайт історичного факультету ЗНУ 

Факультети Запорізького національного університету